Zagraniczne synagogi

 Nowa Synagoga w Berlinie
 Nowa Synagoga w Dreźnie
 Nowa Synagoga w Duisburgu
 Nowa Synagoga w Kiejdanach
 Nowa Synagoga w Libercu
 Nowa Synagoga w Nowym Sadzie
 Nowa Synagoga w Pradze
 Nowa Synagoga w Segedynie
 Nowa Synagoga w Timişoarze
 Nowa Synagoga w Valletcie

Polskie synagogi

 Nowa Synagoga w Boćkach
 Nowa Synagoga w Częstochowie
 Nowa Synagoga w Dukli
 Nowa Synagoga w Gdańsku-Wrzeszczu
 Nowa Synagoga w Gliwicach
 Nowa Synagoga w Hrubieszowie
 Nowa Synagoga w Kaliszu
 Nowa Synagoga w Kętrzynie
 Nowa Synagoga w Kwidzynie
 Nowa Synagoga w Lesznie
 Nowa Synagoga w Lipnie
 Nowa Synagoga w Nowej Słupi
 Nowa Synagoga w Opolu
 Nowa Synagoga w Ostrowie Wielkopolskim
 Nowa Synagoga w Pińczowie
 Nowa Synagoga w Poznaniu przy Stawnej
 Nowa Synagoga w Poznaniu przy Żydowskiej
 Nowa Synagoga w Przemyślu
 Nowa Synagoga w Rybniku
 Nowa Synagoga w Szczecinie
 Nowa Synagoga w Tarnowie
 Nowa Synagoga w Wojsławicach
 Nowa Synagoga we Wrocławiu

Inne

 Nowa Synagoga Libeňska w Pradze
 Nowa Synagoga Nowopraska w Warszawie
 Nowa Wielka Synagoga we Włocławku